Il singolare del torneo di tennis Clarins Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Patricia Tarabini 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (campionessa)
 Sandra Cecchini (semifinali)
 Isabel Cueto (primo turno)
 Julie Halard (semifinali)

 Rachel McQuillan (quarti di finale)
 Cathy Caverzasio (primo turno)
 Regina Rajchrtová (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Clarins Open 1990